Nadżran – miasto w Arabii Saudyjskiej
 Nadżran – prowincja w Arabii Saudyjskiej

 Nadżran – miejscowość w Syrii, w muhafazie As-Suwajda